Omi ou Ōmi peut désigner:
 Omi, un ancien titre de noblesse japonais ;
 Ōmi, une ancienne province du Japon ;
 Omi, un village de la préfecture de Nagano au Japon ;
 Omi, une langue parlée en République démocratique du Congo.

OMI est un sigle qui peut désigner :

 Organisation maritime internationale (OMI) ;
 Organisation météorologique internationale (OMI), le prédécesseur de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) ;
 Office des migrations internationales (OMI) ;
 Oblats de Marie-Immaculée, congrégation religieuse ;

Musique 
 OMI (1986-), chanteur jamaïcain de la chanson Cheerleader
 Omi, guitariste du groupe de Visual Kei féminin Exist†Trace